Литографский карандаш содержит химические вещества, которые реагируют с веществом литографского камня (известняк) и после дополнительной химической обработки водным раствором коллоида образуют печатную форму — литографию.

Состав литографского карандаша (в весовых частях):
 мыло — 3
 воск — 4
 шеллак — 1 (может заменяться воском или бараньим жиром),
 сажа — 1

Из приведённого рецепта видно, что мыло в карандаше составляет третью часть от общей массы. В состав входит только твёрдое (натриевое) мыло, которое является основой твёрдого хозяйственного мыла.

Литография